Assumption – wyspa na Seszelach
Miejscowości w USA:
 Assumption – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Christian
Gminy w USA:
 Assumption (ang. Assumption Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Christian
Parafie w USA:
 parafia Assumption (ang. Assumption Parish) – w stanie Luizjana

fr:Assomption (homonymie)